Змей — в мифологиях многих народов символ плодородия, земли, воды, дождя с одной стороны, а также домашнего очага и небесного огня — с другой.

Мифология 
 Змей Горыныч — огнедышащий дракон, имеющий несколько голов, представитель злого начала в русских народных сказках и былинах.
 Змей Тугарин — злой богатырь в русских былинах и сказках, противник русских богатырей Добрыни Никитича и Алёши Поповича.
 Морской змей — фантастическое существо, которое упоминается в мифах разных народов мира и в свидетельствах очевидцев.
 Огненный змей — злой дух, мифологическое существо в преданиях славян.
 Радужный змей — персонаж мифологии аборигенов Австралии, покровитель неба, воды, дождя, плодородия, шаманов и знахарей.
 Рогатый Змей — представлен в мифологии многих индейских народов и фактически является северо-американским «драконом».

Техника 
 Воздушный змей — летательный аппарат, удерживаемый с земли при помощи леера и поднимаемый за счёт силы ветра.
 «Змей» — российский буксируемый прибор противоторпедной защиты.

Персоналии 
 Змей (настоящее имя Пётр Иванович Хованский; ок. 1648—1716) — русский государственный и военный деятель, боярин, полковой воевода.
 Змей (настоящее имя Анто́н Серге́евич Мише́нин; род. 1982) — российский рэпер, участник группы «Каста».

Другое 
 
 «Змей» — телесериал BBC, посвященный преступлениям Шарля Собража.
Медный змей — штандарт, изготовленный Моисеем в виде медного змея во время перехода евреев из Египта в Ханаан.
 Ночной Змей — вымышленный супергерой из Вселенной Marvel Comics.

См. также 
 Змея (значения)
 Змей Горыныч (значения)
 Космический змей
 Дракон (значения)
 Зелёный змий

Примечания